Анто́н Ви́кторович Е́льчин (; 11 марта 1989, Ленинград, СССР — 19 июня 2016, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.

Ранние годы 
Родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в еврейской семье. Родители, Виктор Аркадьевич Ельчин (род. 1949) и Ирина Григорьевна Ельчина (в девичестве Корина, род. 1957), были профессиональными фигуристами в парном катании. По некоторым данным, они были отобраны для участия в зимних Олимпийских играх 1972 года, но в итоге советские спортивные власти решили не посылать пару на Игры. Дед, Арон Айзикович Ельчин, был футболистом первого состава (1946) и тренером ДКА Хабаровск.

12 сентября 1989 года, когда Антону было полгода, семья Ельчиных эмигрировала в США, где уже несколько лет жил его дядя — художник-иллюстратор Евгений Ельчин. Позже отец стал работать тренером по фигурному катанию (он был первым тренером Саши Коэн), а мать — хореографом ледовых шоу.

В статье, опубликованной в газете Los Angeles Times в декабре 1989 года, мать Ельчина рассказала:  Сам Ельчин говорил, что фигурное катание ему не очень хорошо давалось .

Ельчин родился с муковисцидозом. Однако подробности его состояния были раскрыты только в 2017 году фондом, созданным в его честь .

Он посещал Центр обогащенных исследований Шермана Оукса в Тарзане, штат Калифорния, затем поступил в Университет Южной Калифорнии.

Карьера 
Дебютом в кино для Ельчина стала роль в фильме «A Man Is Mostly Water». Затем последовали роли в фильмах «Время для танцев», «Ангел-хранитель», «Тайны прошлого» и «Заложник». В 2001 году выходит две картины с участием Антона, «Сердца в Атлантиде» и «И пришёл паук», за последнюю он получил премию Молодой актёр. Он также пробовался на роль Гарри Поттера.

В телесериале «Доктор Хафф» Ельчин сыграл Берда Хаффстодта. В 2004 году он снялся в четвертом сезоне сериала «Умерь свой энтузиазм» в роли Стюарта, кузена Шерил Дэвид. В 2006 году он сыграл ученика, который влюбляется в свою учительницу в сериале «Закон и порядок: Преступное намерение». Он также появился в эпизоде сериала «Мыслить как преступник».

В том же году выходит драма «Альфа Дог», в которой Ельчин сыграл Зака Мазурски. Прототипом данного персонажа послужил . Газета USA Today описала игру Ельчина как «душераздирающе милую». После премьеры фильма мать Марковица похвалила его за реалистичную игру. Затем Ельчин сыграл главную роль в триллере «Жестокие люди», который вышел ограниченным тиражом 7 сентября 2007 года. В 2008 году он снова сыграл главную роль в фильме «Проделки в колледже». Он также снялся в фильмах «Ты и я» и «На полпути в никуда».

Ельчин сыграл роли второго плана в двух блокбастерах, вышедших в мае 2009 года: «Звездный путь» и «Терминатор: Да придёт спаситель».

В 2011 году он сыграл Чарли Брюстера в фильме ужасов «Ночь страха» и в романтической драме «Как сумасшедший». Затем озвучил Неуклюжего Смурфа в мультфильме «Смурфики» и его сиквеле.

В 2013 году Антон снова сыграл роль Чехова в фильме «Стартрек: Возмездие». Затем последовала главная роль в триллере «Странный Томас», в комедии «Моя девушка — зомби» и мелодраме «С 5 до 7. Время любовников». В 2015 году Ельчин снялся в независимом фильме ужасов «Зеленая комната», премьера которого состоялась в том же году на Каннском кинофестивале и получила ограниченный релиз в мае 2016 года.

Незадолго до своей смерти Ельчин снова сыграл роль Чехова в фильме «Стартрек: Бесконечность», который вышел на экраны 22 июля 2016 года. Он закончил съемки нескольких независимых фильмов, которые были выпущены посмертно. Последней работой Ельчина стало озвучивание персонажа Джима в мультфильме Гильермо дель Торо «Охотники на троллей: Истории Аркадии».

Личная жизнь 
Антон Ельчин любил играть на гитаре, — говорил, что это даёт ему «чувство глубокого удовлетворения», а также являлся поклонником акустического блюза. Он участвовал в работе Центра Шерман Оукс для углублённых исследований в Тарзане, Калифорния, и осенью 2007 года поступил в Университет Южной Калифорнии для изучения кинематографии.

В 2019 году вышел документальный фильм «С любовью, Антоша». Лента рассказывает о борьбе Ельчина с муковисцидозом, актёрской карьере и отношениях с родителями. Премьера состоялась 28 января 2019 года на кинофестивале «Сандэнс». В российский прокат лента вышла 26 сентября 2019 года.

Смерть 

Утром 19 июня 2016 года Ельчин был найден мёртвым около своего дома в Студио-Сити, Лос-Анджелес. Тело актёра обнаружили его друзья. Как впоследствии выяснилось, Ельчин вышел из своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, поставил переключатель передач на паркинг (P), и АКПП сама разблокировалась. Тело актёра оказалось зажато между бампером поехавшего автомобиля и кирпичной колонной.

Ранее в апреле того же года, до инцидента, эта модель автомобиля (согласно правительственным архивам) была отозвана производителем после того, как федеральные регуляторы обнаружили, что устройство системы переключения передач может ввести водителя в заблуждение и, возможно, привести к самопроизвольному передвижению транспортного средства.

24 июня 2016 года был похоронен на еврейском кладбище . Затем в связи с запретом на установку скульптур на этом кладбище Ельчин был перезахоронен на кладбище Hollywood Forever, где на его могиле был установлен надгробный бронзовый памятник, представляющий собой статую актёра в полный рост.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Антон Ельчин — новая звезда Голливуда
 Голливудская улыбка Фортуны
 

Иммигрировавшие в США из СССР
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Погибшие в автомобильных катастрофах
Дети-актёры США
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Перезахороненные
Киноактёры США